U — letra do alfabeto latino
U-Boot
U — símbolo do elemento químico urânio
 u — unidade de massa atômica

Ver também
Ŭ
Ü
Ū
Ų
Ů
Ű
Û
Ũ

Desambiguações de letras